Novena edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 48 equipos pertenecientes a 24 federaciones nacionales distintas.

La final se disputó entre el Dinamo de Zagreb y el Leeds United a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria del equipo yugoslavo por un resultado global de 2-0, siendo el segundo equipo de Europa del Este en ganar la competición.

Primera ronda

Segunda ronda

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

<center>

Copa de Ferias
Fútbol en 1966
Fútbol en 1967
GNK Dinamo Zagreb